Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva 2006., te je bila podijeljena u dvije skupine.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2005./06.
 1. B vaterpolska liga – sezona 2006.
 3. HVL 2006.

Izvori 
 VK Kruna Osijek  sezona 2006.
 wayback arhiva, hvs.hr BIOGRAD POTVRDIO 1. MJESTO... 30.08.2006.

2006